
Termin -{SAN}- ima više značenja.

 Sanofi, oznaka na Evronekst berzi
 Spavanje 

da:San
de:San
fr:San
nl:San
nn:San
simple:San
sk:San
fi:San
zh-yue:San